Servitium (également connu sous le nom Serbinum) est une ancienne agglomération romaine dans la province de Pannonie. 
En common law, la réclamation pour servitium est une réclamation de dommages-intérêts pour la perte des services maritaux d'une épouse ; il s'agit d'une composante de la réclamation pour perte de consortium, qui vise généralement la réclamation pour perte de la  compagnie d'un membre de la famille.